Slutspelet i Copa Libertadores 2017 spelades mellan den 4 juli och 29 november 2017.

Seeding

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Match A; Guaraí mot River Plate

River Plate avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Match B; Atlético Paranaense mot Santos

Santos avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Match C; Nacional mot Botafogo

Botafogo avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Match D; Emelec mot San Lorenzo

Ackumulerat slutresultat 1–1. San Lorenzo avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Match E; The Strongest mot Lanús

Lanús avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Match F; Godoy Cruz mot Grêmio

Grêmio avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Match G; Barcelona mot Palmeiras

Ackumulerat slutresultat 1–1. Barcelona avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Match H; Jorge Wilstermann mot Atlético Mineiro

Jorge Wilstermann avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Kvartsfinaler

Match S1; Jorge Wilstermann mot River Plate

River Plate avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 8–3.

Match S2; Barcelona mot Santos

Barcelona avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Match S3; Botafogo mot Grêmio

Grêmio avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Match S4; San Lorenzo mot Lanús

Ackumulerat slutresultat 2–2. Lanús avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Semifinaler

Match F1; River Plate mot Lanús

Lanús avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Match F2; Barcelona mot Grêmio

Lanús avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Final; Grêmio mot Lanús

Match 1

Match 2

Grêmio Foot vann mötet med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Källor
Officiell hemsida

Gruppspel